Centre Espacial Kennedy, port espacial de la NASA situat a Merritt Island, Florida (Estats Units)
 CEK Maurina (de l'acrònim de Club Esportiu de Korfbal), club de corfbol de Terrassa (Vallès Occidental)